Pfarrkirche Thal steht für:

 Pfarrkirche Sulzberg-Thal in der Ortschaft Thal, Gemeinde Sulzberg, Vorarlberg
 Pfarrkirche Thal (Steiermark) in der Gemeinde Thal, Steiermark
 Paritätische Kirche Thal in der Gemeinde Thal SG, Kanton St. Gallen